Morganville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Morganville (Georgia)
 Morganville (Kansas)
 Morganville (New Jersey)
 Morganville (New York)
 Morganville (Ohio)
 Morganville (Washington)